MMK steht für:
 Magnitogorsk Iron and Steel Works, russisches Montanunternehmen
 Marinemusikkorps, siehe Militärmusikdienst
 Mayr-Melnhof Karton, österreichische Kartonfabrik
 Mensch-Maschine-Kommunikation, Benutzerschnittstelle
 Michaelis-Menten-Kinetik, vereinfachende Enzymkinetik, siehe Michaelis-Menten-Theorie
 Mittelmaßstäbige Landwirtschaftliche Standortkartierung der DDR
 Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main
 Museum Moderner Kunst (Passau)
 Flughafen Murmansk (IATA-Code), russischer Flughafen
 Kyat (ISO-4217-Code), Währung Myanmars

mmk steht für:
 Mukha-Dora (ISO-639-3-Code), dravidische Sprache in Andhra Pradesh, Indien

Abkürzung